Mau-Nuno steht für:

 Mau-Nuno, ein Suco in der osttimoresischen Gemeinde Ainaro
 Mau-Nuno (Ort), der Hauptort des Sucos Mau-Nuno
 Maununo, ein Ortsteil des osttimoresischen Ortes Cassa, Gemeinde Ainaro